Новак Ђоковић је освојио титулу. У финалу је савладао Криса Гучионија са 6–3, 6–7(6), 6–4.

Такмичење се у првој фази одвијало по групном систему. Три тенисера су подељена у 8 група, победник групе је обезбедио директан пласман у четврфинале.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (победник)
  Ришар Гаске (четвртфинале) 
  Радек Штјепанек (група) 
  Лејтон Хјуит ''(група) 

<li>  Доминик Хрбати (група) 
<li>  Арно Клеман (група) 
<li>  Жил Симон (група)
<li>  Пол-Анри Матје (група)

Жреб

Финала

Победници групе

Спољашње везе 
 Main Draw
 Qualifying Draw

Тенис 2007.